Kao Lin, kínai röplabdázó
 Kao Lin, kínai labdarúgó